Бланкенберг:

 Бланкенберг — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания
 Бланкенберг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия